Христина (греч. «Христова») — имя, которое носили христианские святые:
 Христина Владимирская — православная святая, память 6 (19) июля.
 Христина Кесарийская (Каппадокийская; + ок. 288 или 300) — православная мученица, память 6 (19) февраля.
 Христина Лампсакийская (+ ок. 249-251) — православная мученица, память 18 (31) мая.
 Христина Никомидийская — общехристианская мученица, память 31 мая.
 Христина Персидская  (IV в.) — православная мученица, память 13 (26) марта.
 Христина Тирская (Финикийская; нач. III в.) — православная (велико)мученица, почитаемая в католицизме как Кристина Больсенская; память 24 июля.
 Христина Чудесная — католическая святая, память 24 июля.
 Христина — христианская мученица, память 5 августа.

Новомученики и исповедники 
 Христина (Калиста) (+ 1876) - православная монахиня, болгарская преподобномученица, память 26 апреля ст.ст.

См. также 
 Кристина (значения)